Les Espions de Surrentums (The Sirens of Surrentum) est le onzième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, en . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique.

Résumé 
Flavia et ses amis sont invités dans la villa Limona de Polliux Felix, au pied du Vésuve. Une sombre affaire va cependant transformer leur séjour en véritable enquête policière car Pulchra, la fille de Polliux, pense que l'on va essayer d'empoisonner sa mère.

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), 2007,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2007
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains